Bujack ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Bujack (1835–1891), deutscher Philologe und Prähistoriker
 Johann Gottlieb Bujack (1787–1840), deutscher Gymnasialprofessor und Naturwissenschaftler